Amerikai Egyesült Államok
 Salt Creek (Colorado)
 Salt Creek (Oregon)
 Ausztrália
 Salt Creek (Dél-Ausztrália)
 Panama
 Salt Creek (Panama)